Een inwoner van een van de plaatsen met de naam Rotterdam, zie:
 Rotterdam
 Rotterdam (doorverwijspagina)

Overige 
 rotterdammer(tje), een soort droge worst
 Vaasje, een bierglas, ook wel Rotterdammer genoemd
 Rotterdammertje, een paaltje om auto's te weren
 Hendrik van den Broek (1901-1959), een Nederlands journalist met pseudoniem De Rotterdammer
 Franciscus Johannes van Orsouw (1910-?) alias De Rotterdammer, lid van de Bende van Oss
 De Rotterdammer, een voormalige protestants-christelijke krant, in 1975 gefuseerd met Trouw
 De Oud-Rotterdammer, een gratis krant voor 50-plussers

Zie ook 
  Lijst van Rotterdammers